Sannikow ist der Familienname folgender Personen:

 Andrej Sannikow (* 1954), weißrussischer Diplomat und Oppositioneller, siehe Andrej Sannikau 
 Grigori Alexandrowitsch Sannikow (1899–1969), russischer Dichter
 Jakow Sannikow (1780–um 1812), russischer Entdecker, Händler und Kartograf
 Stepan Romanowitsch Sannikow (* 1990), russischer Eishockeyspieler
 Witali Sannikow, sowjetischer Skispringer
 Yuliy Sannikov (* 1978), ukrainischer Ökonom

Siehe auch:
 Sannikow-Land
 Sannikow-Land (Film)